Les Hylaeochampsidae ou hylaeochampsidés sont une famille aujourd'hui éteinte de crocodylomorphes eusuchiens primitifs qu'on pense être étroitement apparentés à l'ordre des Crocodylia.

Cette famille a été créée par Charles William Andrews en 1913 pour y inclure un seul membre, Hylaeochampsa. Cependant, un nouveau genre nommé Iharkutosuchus a été décrit en 2007 et s'est avéré être un taxon sœur de Hylaeochampsa et donc un membre de la famille Hylaeochampsidae. Le genre Heterosuchus, nommé en 1887, peut également être considéré comme un membre de la famille. Toutefois, il est susceptible d'être synonyme de Hylaeochampsa et a été considéré comme nomen dubium par James M. Clark et Mark Norell. Clark et Norell ont également affirmé qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que les deux genres formaient un vrai clade distinct des autres eusuchiens car les restes associés à Heterosuchus sont trop fragmentaires pour y voir une relation phylogénétique claire.

La famille existait au Crétacé dans ce qui est maintenant l'Europe. Hylaeochampsa et Heterosuchus ont été trouvés dans la formation Vectis de l'île de Wight en Angleterre, datant de l'étage Barrémien du Crétacé inférieur. Des spécimens de Iharkutosuchus ont été trouvés dans la formation de Csehbánya dans l'ouest de la Hongrie, qui s'est déposée au Santonien, étage du Crétacé supérieur. Tous les hylaeochampsidés avaient un museau très court et étaient hétérodontes, avec de grandes dents concentrées à l'arrière des mâchoires et qui étaient les plus susceptibles d'être adaptées à l'écrasement. Chez Iharkutosuchus, ces dents étaient multicuspides. Cela est souvent retrouvé chez les mammifères mais est très inhabituel pour un crocodylomorphe et laisse à penser que l'animal peut avoir été herbivore.

Notes et références 

Nomen dubium
Eusuchien préhistorique
Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1913